Kenna ist der Name von zwei Hurrikanen im ostpazifischen Becken:

 Hurrikan Kenna (1990), ein Hurrikan der Kategorie 1 vom August 1990, der nie Land erreichte
 Hurrikan Kenna (2002), ein schwerer Hurrikan der Kategorie 5 vom Oktober 2002, der das mexikanische Festland erreichte